Savane est le logiciel libre de Forge (informatique) (développement collaboratif de logiciels) issu d'une évolution du code de SourceForge, développé initialement pour les besoins de la plate-forme GNU Savannah.

Savane équipe désormais différentes plates-formes publiques d'hébergement de projets de développement (de logiciels libres), comme GNU Savannah et Gna.

Savane était initialement développé sous le nom de Savannah, identique à celui de la plate-forme qu'il permettait de faire fonctionner, mais fut renommé ensuite pour distinguer le logiciel et la plate-forme.

Issu de la même filiation (le code des dernières versions libres de SourceForge), on trouve également le logiciel libre FusionForge, issu de Gforge à la suite de l'évolution de ce dernier vers un modèle propriétaire.

Voir aussi 
 GNU Savannah
 SourceForge

Liens externes 
 Projet de développement de Savane

Forge logicielle libre
Logiciel pour Unix